

Geografia
 Bueno Brandão – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais
 Milton Brandão – comune del Brasile nello Stato del Piauí

Persone
 Brandão (1980) – calciatore brasiliano
 Adriana Brandão Behar (1969) – ex giocatrice di beach volley brasiliana
 António Brandão (1584-1637) – storico portoghese
 Bianca Franceschinelli Bin Brandão (1990) – attrice brasiliana
 Diego Brandão (1987) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Diego Brandão Martins, detto Mancuso (1988) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Élton Rodrigues Brandão, meglio noto come Élton (1985) – calciatore brasiliano
 Evandro Brandão (1991) – calciatore angolano con cittadinanza portoghese
 Gonçalo Brandão (1986) – calciatore portoghese
 José Augusto Brandão (1910-1989) – calciatore brasiliano
 Júnior Brandão o Juninho Brandão (1995) – calciatore brasiliano
 Leci Brandão, propr. Leci Brandão da Silva (1944) – cantante, compositrice e attrice brasiliana
 Luís Pereira Brandão (1540-1590) – poeta portoghese
 Marlon Brandão (1963) – ex calciatore brasiliano
 Osvaldo Brandão (1916-1989) – allenatore di calcio brasiliano
 Pedro Miguel de Castro Brandão Costa, noto come Pedro Costa (1981) – ex calciatore portoghese
 Silviano Brandão (1848-1902) – politico brasiliano
 Soraya Begliomini Brandão (1957) – ex cestista brasiliana
 Washington Brandão, propr. Washington Brandão dos Santos (1990) – calciatore brasiliano